

Patronyme 

 , chanteur du groupe Phantom Planet
 , psychologue 
 Barry Greenwald (1954-), cinéaste et documentariste canadien
 Bruce Greenwald (1946-), économiste ;
 Glenn Greenwald (1967-), journaliste politique, avocat, journaliste, blogueur et auteur américain ;
 Maggie Greenwald (1955- ), réalisatrice et scénariste américaine ;
 Noreen «Nora» Kristina Greenwald (1977-), catcheuse américaine ;
 Robert Greenwald (1945-), réalisateur, et producteur de cinéma et de télévision américain ;
 Sarah J. Greenwald (née en 1969), mathématicienne américaine.

Toponyme 
 Greenwald, ville américaine dans le Minnesota.

Patronyme juif